Cibot ist der Familienname folgender Personen:

 Édouard Cibot (1799–1877), französischer Maler
 Élisabeth Cibot (* 1960), französische Bildhauerin
 Pierre-Martial Cibot (1727–1780), französischer Jesuit, Missionar und Gelehrter in China